Akronim CRH może odnosić się do:
 China Railway High-speed – chiński przewoźnik kolejowy
 Celtic Resources Holdings – irlandzkie przedsiębiorstwo działające w branży przemysłu wydobywczego 
 kod ISO 639-2 języka krymskotatarskiego
 CRH plc – irlandzki koncern Cement Roadstone Holdings działający w branży materiałów budowlanych
 Kortykoliberyna – hormon uwalniający kortykotropinę